Viktoryja Azaranka era la detentrice del titolo ma è stata sconfitta da Ashleigh Barty al terzo turno.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Ashleigh Barty (campionessa)
 Naomi Ōsaka (terzo turno)
 Aryna Sabalenka (secondo turno)
 Elina Svitolina (secondo turno)
 Karolína Plíšková (semifinale)
 Iga Świątek (secondo turno)
 Bianca Andreescu (secondo turno)
 Garbiñe Muguruza (terzo turno)

 Barbora Krejčíková (quarti di finale)
 Belinda Bencic (quarti di finale)
 Petra Kvitová (quarti di finale, ritirata)
 Simona Halep (secondo turno, ritirata)
 Jennifer Brady (secondo turno, ritirata)
 Viktoryja Azaranka (terzo turno)
 Elise Mertens (secondo turno)
 Anastasija Pavljučenkova (ritirata)

Wildcard 

  Caty McNally (primo turno)
  Bernarda Pera (secondo turno)
  Sloane Stephens (primo turno)

  Samantha Stosur (primo turno)
  Jil Teichmann (finale)

Qualificate 

  Leylah Annie Fernandez (primo turno)
  Caroline Garcia (secondo turno)
  Hsieh Su-wei (primo turno)
  Jasmine Paolini (primo turno)

  Ljudmila Samsonova (primo turno)
  Aljaksandra Sasnovič (primo turno)
  Heather Watson (secondo turno)
  Zhang Shuai (primo turno)

Lucky loser 

  Rebecca Peterson (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2021